Sulakyurt (district), een Turks district in de provincie Kırıkkale 
 Sulakyurt (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Sulakyurt